StarFlyer (luchtvaart), een Japanse luchtvaartmaatschappij
 Starflyer (attractie), een bepaald attractietype